Medeiros est un nom propre très courant en langue portugaise.

Toponymie

 Medeiros est une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Medeiros Neto est une municipalité de l'État de Bahia.

Personnalités

 Elli Medeiros est une chanteuse et actrice née le .
 Iuri Medeiros est un footballeur portugais né le .
 José Eriberto Medeiros Filho Rodrigues (1984-), coureur cycliste brésilien.
José Medeiros, (1921-1990), photographe et directeur de la photographie brésilien
 Martha Medeiros est une journaliste, poétesse et écrivain brésilienne née le .
 Maria de Medeiros est une actrice et réalisatrice portugaise née le .
 Glenn Medeiros est un chanteur hawaïen d'origine portugaise né le .
 Leo Jesus Gonçalves Medeiros est un footballeur portugais né le .
 Ricardo Alberto Medeiros Chaves est un footballeur portugais né le 
 Richard De Medeiros est un réalisateur béninois né en 1940.
  Dalto Roberto Medeiros, dit Dalto (1949-) est un chanteur brésilien.
Patronyme brésilien
Patronyme portugais